Longino ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew H. Longino (1854–1942), US-amerikanischer Politiker
 Helen Longino (* 1944), US-amerikanische Wissenschaftstheoretikerin 

Longino ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Longino (Arkansas)
 Longino (Mississippi)